Ford Falcon — полноразмерный легковой автомобиль, производившийся аргентинским подразделением компании Ford Motor Company в период c 1962 года по 1991 год. Технической базой для него послужил американский Ford Falcon.

История 
История производства данной модели автомобиля в Аргентине началась в 1961 году, когда компания Ford Motor Argentina импортировала два американских Ford Falcon, чтобы проверить их.

Производство

Примечания 

Falcon
Автомобили Аргентины